Eupithecia tsushimensis är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1980. Eupithecia tsushimensis ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
tsushimensis